Krzysztof Białłozor – marszałek powiatu upickiego, starosta abelski
 Krzysztof Białłozor – starosta upicki,  marszałek powiatu upickiego, chorąży wielki litewski
 Krzysztof Białłozor – kanonik i kanclerz wileński i smoleński